Die Abkürzung EEB steht für:
 European Environmental Bureau (Europäisches Umweltbüro)
 Europäischer Erzieherbund, heute Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft
 Emsländische Eisenbahn
 Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen, Sitz in Hannover

EEB